het vm. Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen
 het huidige gemaal De Drie Delfzijlen